De Rotterdamse Leeuw, een amateurvoetbalclub
Dagrijverlichting (Engels: Daytime Running Light)
Differential reinforcement of low rates, een bekrachtigingsschema